Albin se poate referi la:

Locuri 
 Albin, Wyoming, SUA
 Albin Township, Brown County, Minnesota, SUA
 Albin, Virginia, SUA

Persoane 
 Albin (prenume)
 Albin (nume)
 Albin de Brechin (d. 1269)
 Albín Brunovský, pictor, artist grafic, litograf, ilustrator și pedagog slovac

Altele 
 Albin Countergambit, o deschidere în șah
 Albin Polasek Museum and Sculpture Gardens, Winter Park, Florida, USA
 Albin Vega, un brand de iahturi
 , nume folcloric a unei linii de fortificații ușoare de 500 kilometri, ridicată în Primul Război Mondial în Suedia
 Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116, prenumele preconizat al lui Albin Gustaf Tarzan Hallin
 Albin, un personaj din sceneta La Cage aux Folles și derivatile sale